Hoogmoed ist der Familienname folgender Personen:

 Guus Hoogmoed (* 1987), niederländischer Sprinter
 Marinus Steven Hoogmoed (* 1942), niederländischer Herpetologe